Pięć cyklonów tropikalnych na Atlantyku nosiło nazwę Dean:

 sztorm tropikalny w 1983
 huragan w 1989
 sztorm tropikalny w 1995
 sztorm tropikalny w 2001
 huragan w 2007